Fearless-klass kan avse:

Fearless-klass (amfibiefartyg), en brittisk fartygsklass bestående av två amfibiefartyg i Royal Navy i tjänst 1965-2002.
Fearless-klass (patrullbåt), en singaporiansk fartygsklass bestående av 12 patrullbåtar i Singapores flotta.